Bow Fell kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bow Fell (berg i Storbritannien), England, Cumbria, 
 Baugh Fell, berg, England, Cumbria,